Trommel steht für:

 Trommel, Musikinstrument
 Trommel (Dampfkessel), Bauteil bei Wasserrohrumlaufdampfkesseln
 Trommel (Heraldik), Thema in der Wappenkunde
 Trommel (Zeitschrift), Wochenzeitung in der DDR
 Trommel (Bauelement), Bauform von Maschinen
 Trommel, Bauteil vom Waschmaschinen, siehe Waschmaschine #Trommelwaschmaschine
 Trommel, Ladevorrichtung von Waffen, siehe Revolver
 Trommel, Säulensegment in der Architektur, siehe Säule#Schaft
 Trommel, Jahrmarktattraktion, siehe Steilwand (Jahrmarkt)
 Trommel, Bauteil einer Fördermaschine, siehe Seilkorb
 Bildtrommel, Bauteil eines Laserdruckers
 Botanisiertrommel, Sammelbehälter
 Federleitungstrommel, technische Einrichtung
 Kabeltrommel, siehe Spule (Rolle) #Kabeltrommel
 Kombitrommel, Behälter
 Taigatrommel, Lokomotive
Haus zur Trommel steht für folgende Gebäude:
 Haus zur Trommel in Bamberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Bürgerliche Bergstadt
 Haus Zur Trommel in Worms

Siehe auch:

 Lostrommel
 Magnettrommel
 Trommelbremse